Horvátország
Nova Kapela Újkapela falu és község horvát neve Bród-Szávamente megyében
Nova Kapela falu Dubrava községben Zágráb megyében